Баллимотская книга (Leabhar Bhaile an Mhóta), также «Книга (из) Баллимоута» — средневековый ирландский манускрипт, написанный в 1390 или 1391 году. Хранится в Королевской Ирландской Академии (MS 23 P 12, 275 foll.). Названа по имени прихода Баллимот в графстве Слайго.

Создана писцами Соламом О Дрома, Робертом Мак Ситигом и Магнусом О Дуйбгеннаном по поручению Тонналтага МакДонага, во владении чьего клана манускрипт оставался до 1522 года, когда был куплен Аэдом Ог О’Доннеллом, принцем Тир Коннайля, за 140 дойных коров. В 1620 году была передана в Тринити Колледж, Дублин, затем её похитили из библиотеки. В 1785 году после основания Королевской Ирландской Академии была возвращена туда Шевалье О'Горманом, который якобы выкупил её у вдовы слесаря из Дрогеды за 20 фунтов.

На первой странице рукописи находится изображение Ноева Ковчега. Первая текстовая страница утеряна, вторая описывает мировые эпохи. За ней следуют
 описание Истории евреев (2r)
 житие св. Патрика (6r)
 копия «Книги захватов» (8r) 
 «Наставления Кормака» () и другие истории о короле Кормаке мак Арте
 истории о Финне Мак Кумале и Бриане Борома
 генеалогии различных кланов и королей
 христианские короли Ульстера (34v)
 христианские короли Лейнстера (35v)
 христианские короли Коннахта (37v)
 семейства Мунстера (97r)
 Даль Кайс (102v)
 правила, связанные с различными размерами ирландского стихосложения (157r)
 единственная известная копия «Auraicept na n-Éces», или «Наставления мудреца» («Словаря учёного»).
 «Книга прав» (181r)
Книга заканчивается греческими и латинскими отрывками о падении Трои, в том числе фрагментом из «Энеиды».

Издания 
 Robert Atkinson. NY: AMS Press. ISBN 0-404-17535-X
 O’Donovan, The Book of Rights, ed. and trans. 1847.
 The Book of Ballymote: Photographic facsimile with introduction by R. Atkinson, (Dublin 1887).

Справки 
 McDonagh, James, History of Ballymote and the Parish of Emlaghfad (1998).  
 Harrison, A.: 'Leabhar Bhaile an Mhota ag tus an 18u aois', Eigse 23 (1989), 147-50.
 O Concheanainn, T.: 'The Book of Ballymote', Celtica 14 (1981), 15-25.

Внешние ссылки 
 Баллимотская книга  (выдержки МакДонага, 1998)
 Генеалогии из Баллимотской книги
 Leabhar Bhaile an Mhota на сайте Ирландской Королевской Академии
 Leabhar Bhaile an Mhota
 Ирландские рукописи на экране  с факсимиле

Книги XIV века
Средневековые манускрипты Ирландии
Древние книги
Ирландская мифология
Книги в Королевской Ирландской Академии